Марсель Ру (; 11 сентября 1878 — 19 января 1922) — французский художник-символист, , иллюстратор.

Биография 
Родился в Бессене на Роне в семье художника. В детстве много путешествовал со своими родителями. Побывал в Санкт-Петербурге, Бухаресте и Париже. В 1895 году работал в Монте-Карло.

Учился рисованию в Ницце у акварелиста Рене Леверда, затем в Лионе у Огюста Морисо. Гравировал работы Рембрандта, благодаря которым стал известен.

В течение нескольких лет М. Ру зарабатывал на жизнь в качестве иллюстратора. С 1912 года проходил военную службу. Участник Первой мировой войны с 1914 по 1918 год, на фронте заболел язвой желудка. Этот недуг не позволял ему заниматься гравированием. В результате болезнь усугубилась психическим расстройством, которое отразилось на его работах, художник сфокусировался на болезненных темах.

Мастер офорта. Автор ряда символических и апокалиптических работ, с изображением дьявола и тому подобного.

После окончания войны, М. Ру обратился к резьбе по дереву и проиллюстрировал множество книг, в том числе на религиозные темы (включая о Понтии Пилате, «Песнь Песней» , воскрешении Лазаря и др). Сотрудничал со многими журналами. Работал в Париже, затем в Шартре, где занимался созданием витражей местного собора.

Ссылки 
 Marcel Roux

Художники по алфавиту
Художники XIX века
Художники XX века
Художники-иллюстраторы Франции
Гравёры Франции
Гравёры по алфавиту
Резчики по дереву
Художники-витражисты
Участники Первой мировой войны (Франция)
Художники-символисты Франции